Peter Lang kan syfta på:

* Peter Lang (dansk seglare) (1989–), en dansk seglare
 Peter Lang (tysk seglare)